Dakota es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Dakota (Minnesota)
 Condado de Dakota (Nebraska)